Dixit:
 Dixit — настольная игра.
 Dixit — сокращённая форма .